Centurija je oblik starorimske zemljišne parcele. Oblika je četvorine sa stranicama od približno 710 metara.

Stari Rim
Mjerne jedinice za površinu